Benedetto Lo Monaco – attore italiano
Pietro Lo Monaco – dirigente sportivo, allenatore di calcio, imprenditore ed ex calciatore italiano
Sebastiano Lo Monaco – pittore italiano
Sebastiano Lo Monaco – attore italiano